Алюминаты кальция — двойные оксиды состава mCaO·nAlO, бесцветные кристаллы, взаимодействуют с водой.

Получение 

 Сплавление стехиометрических количеств оксида или карбоната кальция с окисью алюминия:

 Алюминаты кальция встречаются в природе в виде минералов бонита СаО·6АlО и майенита 12СаО·7АlO.

Физические свойства 

 Алюминаты кальция образует бесцветные кристаллы, свойства некоторых представлены в таблице:

Химические свойства 
 С водой образует разнообразные гидроалюминаты кальция 4CaO·AlO·19HO, 4CaO·AlO·13HO, 3CaO·AlO·6HO, 2CaO·AlO·8HO, CaO·AlO·8HO и др.
 Реагирует с сульфатом кальция в присутствии воды, образуя двойные основные сульфаты кальция-алюминия CaAl(OH)(SO)·26HO и CaAl(OH)SO·6HO (процесс твердения вяжущих материалов.)

Применение 
 Входит в состав портландцемента и глиноземистых цементов.

См.также 
 Хидэо Хосоно

Примечания

Литература 
 

Оксиды кальция
Соединения алюминия
Соединения кальция по алфавиту